Чилић је хрватско и српско презиме. Оно се може односити на:

 Лука Чилић (1707—1771), књижевник;
 Марин Чилић (рођ. 1988), хрватски тенисер;
 Семир Чилић (рођ. 1990), босанскохерцеговачки фудбалер.

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена